New Paris désigne plusieurs localités aux États-Unis :
 New Paris dans l'Indiana ;
 New Paris village dans l'Ohio ;
 New Paris en Pennsylvanie.